Plakhov (en cyrillique : Плахов) est un patronyme russe, notamment porté par :
 Andreï Plakhov, critique de cinéma russe
 Iakob Plakhov, joueur russe de volleyball

Patronyme russe